Чемпионат Европы по фигурному катанию 1976 года проходил с 13 по 18 января в Женеве (Швейцария). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель Великобритании Джон Карри, у женщин победила представительница Нидерландов Дианне де Леу, среди пар победу одержали представители СССР Ирина Роднина и Александр Зайцев, в танцах чемпионами Европы стали Людмила Пахомова и Александр Горшков.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Европа
Международные спортивные соревнования в Женеве
1976 год в фигурном катании
Спорт в Швейцарии в 1976 году
Январь 1976 года
Чемпионаты Европы в 1976 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии